Boztahta ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Boztahta (Aladağ), Ortschaft im Landkreis Aladağ der türkischen Provinz Adana
 Boztahta (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Boztahta (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı  der türkischen Provinz Adana